Maxakalisaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes du Crétacé supérieur découvert en 1998 au Brésil, à  de Prata (Minas Gerais).

L'espèce type et seule espèce, Maxakalisaurus topai a été décrite par Alexander Kellner  en 2006.

Étymologie 
Le nom générique fait référence aux Maxakali, des Amérindiens qui vivent dans l'État brésilien du Minas Gerais. Le nom spécifique est celui de l'une de leurs divinités.

Description 
Les fossiles de Maxakalisaurus laissent croire à un animal d'environ  de long pour une masse d'environ . Selon Kellner, il aurait pu atteindre  de long. Lors de sa découverte, ce dernier l'a qualifié de .

Il possède un long cou et une longue queue comme la plupart des sauropodes. Il présente par contre une denture très particulière constituée de dents striés.

Classification 
En 2016, un autre spécimen a été découvert. Il est représenté par une mandibule avec ses dents. L'analyse phylogénétique réalisée par M.A.G. França et ses collègues lors de sa description le place dans le clade des Aeolosaurini en compagnie des genres Aeolosaurus et Gondwanatitan. 

En 2019 une nouvelle analyse phylogénétique conduite par J.C.G. Silva et ses collègues positionne Maxakalisaurus plus en amont, en dehors des Aeolosaurini et des Saltasauridae, dans une polytomie avec les genres Tapuiasaurus et Trigonosaurus.
Les deux cladogrammes sont comparés ci-dessous avec, à gauche celui de França et ses collègues (2016)  et, à droite, celui de Silva et ses collègues (2019) :

Notes et références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Titanosauridae

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Lithostrotia
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2006